|-
| 143201 - ||  || 12 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143202 - ||  || 14 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143203 - ||  || 14 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143204 - ||  || 14 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143205 - ||  || 5 decembrie 2002 || Kitt Peak || 
|-
| 143206 - ||  || 5 decembrie 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 143207 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143208 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143209 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143210 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143211 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143212 - || 2002 YG || 27 decembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143213 - || 2002 YS || 27 decembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143214 - || 2002 YY || 27 decembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143215 - ||  || 27 decembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143216 - ||  || 27 decembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143217 - ||  || 28 decembrie 2002 ||  || 
|-
| 143218 - ||  || 27 decembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143219 - ||  || 28 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143220 - ||  || 28 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143221 - ||  || 28 decembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143222 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143223 - ||  || 30 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143224 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143225 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143226 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143227 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143228 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143229 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143230 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143231 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143232 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143233 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143234 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143235 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143236 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143237 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143238 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143239 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143240 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143241 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143242 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143243 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143244 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143245 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143246 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143247 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143248 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143249 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143250 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143251 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143252 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143253 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143254 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143255 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143256 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143257 - || 2003 AE || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143258 - ||  || 2 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143259 - ||  || 2 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143260 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143261 - ||  || 2 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143262 - ||  || 2 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143263 - ||  || 2 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143264 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143265 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143266 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143267 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143268 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143269 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143270 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143271 - ||  || 2 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143272 - ||  || 2 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143273 - ||  || 2 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143274 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143275 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143276 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143277 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143278 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143279 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143280 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143281 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143282 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143283 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143284 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143285 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143286 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143287 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143288 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143289 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143290 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143291 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143292 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143293 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143294 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143295 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143296 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143297 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143298 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143299 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143300 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-